Hyponephele megalophthalma är en fjärilsart som beskrevs av Hermann Stauder 1923. Hyponephele megalophthalma ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
megalophthalma